Stier (sterrenbeeld) of Taurus, een sterrenbeeld 
SVVV Taurus, voetbalvereniging uit Delft
Taurus (gebergte), een gebergte in Zuidwest-Azië.
Taurus (locomotief), een meerspannings-locomotief van de reeks EuroSprinter van Siemens
Taurus (motorfiets), een motorfietsmerk
Taurus (raket) Een type raket van Orbital ATK, tegenwoordig bekend onder de naam Minotaur-C
Ford Taurus, een autotype
Taurus (vuurwapen), een wapenfabrikant
Taurus (volleybalclub), Volleybalvereniging uit Houten (Utrecht)
Taurus (band), een Nederlandse symfonische rockgroep
Taurus (film), film van Aleksandr Sokoerov